Jean-François Bodin (1766-1829), administrateur et historien angevin ;
 Jean-François Bodin (1946-), architecte, cofondateur d'Écart International ;